Der Begriff Überspannung hat verschiedene Bedeutungen:
 In der Elektrotechnik versteht man darunter das Auftreten einer Spannung, welche die Nennspannung eines elektrischen Systems überschreitet (siehe Überspannung (Elektrotechnik)).
 In der Elektrochemie ist die Überspannung die Differenz zwischen der Gleichgewichts-Galvanispannung und der Zersetzungsspannung unter Stromfluss (siehe Überspannung (Elektrochemie)).
 Im Bauwesen bezeichnet die Überspannung die Länge von Brücken, Bögen, Tragwerken, Seilanlagen oder ähnlichem,
 in der Mechanik eine über das normale Maß hinausgehende mechanische Spannung von Bauteilen.